El Gran Premi dels Països Baixos de motociclisme 2009 va ser el setè gran premi de la temporada 2009 de motociclisme. Es va disputar entre el 25 i el 27 de juny del 2009 al Circuit d'Assen, Països Baixos.

Resultats MotoGP

Resultats 250cc

Resultats 125cc 

Països Baixos